Натуральне число 1319
 1319 рік до нашої ери
 1319 рік нашої ери